Huxley – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Huxley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Huxley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Shelby

Media:
 Huxley – gra wideo
W Wielkiej Brytanii:

Osoby:
 Hugh Huxley (1924–2013) – brytyjski biolog
 Thomas Huxley (1825–1895) – angielski biolog ewolucjonista
 Leonard Huxley (1860–1933) – angielski pisarz i wydawca, syn Thomasa
 Aldous Huxley (1894–1963) – angielski pisarz, syn Leonarda
 Julian Huxley (1887–1975) – angielski biolog ewolucjonista, 1. dyrektor generalny UNESCO, syn Leonarda
 Sir Andrew Fielding Huxley (1917–2012) – angielski fizjolog i biofizyk, noblista, syn Leonarda